Die Saison 2023/24 soll die 20. Spielzeit der 2. Bundesliga im Frauenfußball werden. Sie soll am 19. August 2023 beginnen, vom 18. Dezember 2023 bis zum 13. Februar 2024 durch die Winterpause unterbrochen werden und am 26. Mai 2024 enden.

Der Meister und der Vizemeister steigen in die Bundesliga auf, während die drei letztplatzierten Mannschaften in die Regionalliga absteigen müssen.

Teilnehmer 
Für die 2. Frauen-Bundesliga 2023/24 qualifizieren sich folgende Mannschaften:

 Die zwei Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen (Absteiger) der Bundesliga 2022/23
 Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 11 der Vorsaison
 Die drei Aufsteiger aus den Regionalligen 2022/23

Weblinks 
 dfb.de – 2. Frauen-Bundesliga

Einzelnachweise 

2023/24
2._Bundesliga_2023/24_(Frauen)